«Кливленд Кавальерс» () — американская профессиональная баскетбольная команда, располагающаяся в Кливленде, штат Огайо. Также известна под прозвищем Кавз (). «Кавальерс» были основаны в результате расширения лиги в 1970 году и с этого момента всегда выступали в Центральном Дивизионе Восточной конференции НБА. Данный список перечисляет все сезоны, а также награды игроков и тренеров по сезонам.

14 октября 1970 года «Кавз» уступили в дебютной игре «Баффало Брейвз» со счётом 92:107. За всю историю «Кливленда» пятеро его игроков избирались под первым номером на драфте НБА: Остин Карр (1971), Брэд Догерти (1986), Леброн Джеймс (2003), Кайри Ирвинг (2011), Энтони Беннетт (2013). В своем последнем сезоне Остин Карр первым в истории клуба выиграл Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди. Наиболее титулованым игроком клуба является Леброн Джеймс, который признавался новичком года, дважды самым ценным игроком матча всех звёзд и дважды самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. Звания новичок года также удостаивался Кайри Ирвинг.

За 43 сезона самая продолжительная победная серия Кливленда составила 19 матчей подряд в сезоне 2009/10. Также команде принадлежит абсолютный антирекорд НБА по количеству поражений подряд — 26 матчей без побед в сезоне 2010/11. За все время выступления в НБА, «Кавальерс» 18 раз выходили в плей-офф, четыре раза выходили в финал Восточной конференции, три раза выигрывали титул чемпиона Центрального дивизиона и один раз выходила в финал НБА, проиграв его «Сан-Антонио Спёрс» в 2007 году.

Таблица символов

Сезоны

Статистика за все время 

Статистика откорректированная по состоянию на конец сезона .

Примечания

Ссылки 
 «Кливленд Кавальерс» на сайте www.basketball-reference.com

Сезоны Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс